Patna bezeichnet in Indien:

 Patna, Stadt in Bihar (Indien)
 Patna (Distrikt), Verwaltungseinheit in Bihar (Indien)
 Patna (Division), Verwaltungseinheit in Bihar (Indien)
 Patna (Staat), früherer Fürstenstaat in Indien

Patna bezeichnet außerdem:

 Patna (East Ayrshire), Ort in Schottland
 Patna (Nepal), ein VDC in Nepal